Woodbury Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Woodbury Township (Illinois)
 Woodbury Township (Iowa)
 Woodbury Township (North Dakota)
 Woodbury Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Woodbury Township (Blair County, Pennsylvania)